Het tennistoernooi US Open werd in 1969 bij de mannen voor de 89e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australiër Rod Laver won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als derde geplaatste Tony Roche met 7-9, 6-1, 6-2, 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema US Open 1969, mannenenkelspel
 Toernooischema ITF

Tennis in 1969
US Open (tennis)